Аннунчационе-делла-Беата-Вирджине-Мария-а-виа-Ардеатина () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 5 февраля 1965 года апостольской конституцией Sanctissimis templis. Титулярная диакония принадлежит церкви Аннунчационе-делла-Беата-Вирджине-Мария-а-виа-Ардеатина, приходской церкви с 1935 года, расположенной в квартале Рима Ардеатино, на виа Гротта ди Перфетто.

Список кардиналов-дьяконов титулярной диаконии Аннунчационе-делла-Беата-Вирджине-Мария-а-виа-Ардеатина 
 Марио Помпедда (21 февраля 2001 — 18 октября 2006, до смерти);
 вакансия (2006—2012);
 Доменико Кальканьо (18 февраля 2012 — 4 марта 2022), титулярная диакония pro hac vice (4 марта 2022 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Аннунчационе-делла-Беата-Вирджине-Мария-а-виа-Ардеатина Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Аннунчационе-делла-Беата-Вирджине-Мария-а-виа-Ардеатина www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Sanctissimis templis, AAS 57 (1965), стр. 493-494.

Богородица